Penthe är ett släkte av skalbaggar. Penthe ingår i familjen skinnsvampbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skinnsvampbaggar
Penthe